Okręty US Navy o nazwie USS  "Delphinus":
 Pierwszy  był transportowcem zwodowanym w 1915 jako "San Mateo". Kupiony przez US Navy w 1942. Wycofany ze służby w 1946.
 Drugi  przemianowany "Pegasus", okręt prototypowy wodolotów typu Pegasus. Zwodowany w 1974, sprzedany w 1996.

Delphinus